Golling heißen folgende geographischen Objekte:
 Golling an der Salzach, Gemeinde im Bezirk Hallein, Salzburger Land
 Golling an der Erlauf, Marktgemeinde im Bezirk Melk, Niederösterreich

 Golling (Gemeinde Golling), Ortschaft, Katastralgemeinde und Hauptort von Golling an der Salzach, Land Salzburg

Golling der Nachname folgender Personen:
 Alexander Golling (1905–1989), deutscher Schauspieler
 Claudia Golling (* 1950), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Golling (1883–1974), österreichischer Fechter
 Josef Golling (1848–1916), österreichischer Altphilologe und Pädagoge

Siehe auch:
 Hochgolling